Cesare Claudio Prandelli (Orzinuovi, 1957. augusztus 19. –) olasz labdarúgó, edző.

Karrier

Játékos karrierje 

Prandelli középpályás volt, pályafutását a Cremonese csapatánál kezdte 1974-ben. 1978-ban az Atalantához szerződött, majd egy évvel később (1979-ben) a Juventus csapatához igazolt. Hat szezonon keresztül szolgálta a "Zebrákat", melyek során összesen három bajnoki címnek örülhetett.
1985-ben tért vissza az Atalanta csapatához, majd öt évvel később itt is fejezte be játékosi karrierjét.

Összesen 197 mérkőzést játszott a Serie A-ban játékosként.

Edzői karrierje

Díjak

Játékosként 
 U.S. Cremonese
 Serie C: 1976–77
 Juventus
 Serie A: 1980–81, 1981–82, 1983–84
 Coppa Italia: 1983
 Bajnokok Ligája: 1984–1985
 KEK: 1983–84

Edzőként 
 Hellas Verona
 Serie B: 1998–1999

 Olaszország
Európa-bajnokság – döntős: 2012
Konföderációs kupa – bronzérmes : 2013

Egyéni
Az év edzője a Serie A-ban (1): 2007–08
Panchina d’Oro (2): 2005–06, 2006–07
Giacinto Facchetti nemzetközi-díj: 2009
Enzo Bearzot-díj: 2011
Fiorentina All-time XI (Edző)

Edzői statisztikái
Frissítve: 2021. január 06-án

Jegyzetek

Források 

Olasz labdarúgók
Olasz labdarúgóedzők
Az Atalanta BC labdarúgói
A Juventus labdarúgói
1957-ben született személyek
Labdarúgó-középpályások
Brescia megyeiek
Élő személyek
BEK-győztes labdarúgók
A Hellas Verona FC vezetőedzői
Az AS Roma vezetőedzői
Az ACF Fiorentina vezetőedzői
A Valencia CF vezetőedzői
A Genoa vezetőedzői